Курейка может означать:

 Курейка — река в Красноярском крае, приток Енисея.
 Курейка — река в Свердловской области, приток Липки.
 Курейка — посёлок в Туруханском районе Красноярского края.
 Курейка — озеро в Зырянском районе Томской области.

Примечания